Das CAS International 2005 fand vom 20. bis 25. August 2005 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Mohd Azlan Iskandar nahm nicht erneut am Turnier teil. Im Finale traf Adrian Grant, an Position zwei gesetzt, auf den an Position vier gesetzten Mansoor Zaman. Mit 11:6, 3:11, 6:11, 11:8 und 11:6 setzte sich Grant gegen Zaman durch, womit ihm sein zehnter Titelgewinn auf der World Tour gelang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Islamabad